Willard Saulsbury ist der Name folgender Personen:

* Willard Saulsbury senior (1820–1892), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Willard Saulsbury junior (1861–1927), US-amerikanischer Politiker